Kiboga (plaats), plaats in Oeganda
 Kiboga (district), district in Oeganda